Lübecker Wasserkünste waren bzw. sind:
 Die Brauerwasserkunst, erbaut 1294
 Die Brauerwasserkunst vor dem Burgtor, erbaut 1302
 Die Bürgerwasserkunst, erbaut 1533
 Die heutige Wasserkunst, erbaut 1867, siehe Lübecker Wasserkunst (1867)